Griesser ist der Name

 eines Asteroiden, siehe (11547) Griesser
 eines Schweizer Unternehmens, siehe Griesser Holding

Griesser oder Grießer ist der Familienname folgender Personen:

 Bruno Griesser (1889–1965), österreichischer Zisterzienser und Kirchenhistoriker
 Claus Grießer, österreichischer Schauspieler
 Erhart Griesser († 1445), österreichischer Kaufmann und Wiener Ratsherr
 Frowine Leyh-Griesser (1927–2009), deutsche Ärztin und Hochschullehrerin
 Gerhard Griesser (1918–2001), deutscher Mediziner, Hochschullehrer und 1979 bis 1985 Präsident der Universität Kiel
 Hermann A. Griesser (1937–2021), österreichischer Journalist
 Josef Grießer (1937–2022), auch Pepi bzw. Griesser, Tiroler Volks-, Theater, Film- und TV-Schauspieler
 Katrin Griesser (* 1977), österreichische Schauspielerin
 Leah Grießer (* 1998), deutsche Kunstturnerin
 Luitpold Grießer (1887–1963), österreichischer Lehrer und Altphilologe
 Maria Grießer († 1682), Bäuerin, Opfer der Hexenverfolgung
 Markus Griesser (* 1949), Schweizer Astronom und Publizist
 Max Grießer (1928–2000), bayerischer Volksschauspieler und Sänger österreichischer Herkunft
 Paul Griesser (1894–1964), deutscher Architekt und Innenarchitekt
 Philip Griesser (* 1979), deutscher Wirtschaftswissenschaftler und Hochschullehrer

Grießer ist der Name folgender Orte:
 Grießer (Ering), Ortsteil der Gemeinde Ering, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Grießer (Miesbach), Ortsteil der Stadt Miesbach, Landkreis Miesbach, Bayern

Siehe auch:
 Grieser